О́смо Па́влович Боро́дкин (8 июля 1913, деревня Оланга, ныне Лоухский район Карелии, — 21 ноября 1949, Петрозаводск) — советский художник, график.

Биография 
Родился в карельской крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу в посёлке Кестеньга. После окончания в 1932 году Петрозаводского педагогического училища преподавал рисование в Кестеньгской школе. В 1936—1937 годах работал художником в Карельском научно-исследовательском институте, участвовал в этнографических и фольклорных экспедициях.

В 1937 году поступил в Ленинградское художественное педагогическое училище, но окончить не успел — был призван в армию в 1940 году.

Участник Великой Отечественной войны, в составе партизанского отряда участвовал в походах в тыл противника. В 1945 году на территории Польши был тяжело ранен, в результате ранения лишился ноги. Демобилизовался в мае 1946 года.

Член Союза художников СССР с 1944 года.

В послевоенные годы работал над иллюстрациями к эпосу «Калевала». Работы О. П. Бородкина хранятся в фондах Национального музея и Музея изобразительных искусств Республики Карелия.

Умер в 1949 году, похоронен в Петрозаводске на кладбище «Пески».

Литература 
 Плотников В. И. Художник О. П. Бородкин. — Петрозаводск, 1959. — 58 с.
 «Калевала» в творчестве художников. — Петрозаводск, 1984
 Калинин Е. С. Художники Карелии. — Петрозаводск, 2000

Примечания

Ссылки 
 Произведения О. П. Бородкина
 Фотоархив

Партизаны Великой Отечественной войны
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы Калевалы
Художники Карелии
Родившиеся в Лоухском районе
Художники СССР
Графики России
Похороненные на кладбище «Пески»